Schiavone est un surnom ou un nom de famille italien, signifiant "slave", ayant à l'origine ses origines dans certaines parties de la Croatie - la Dalmatie ou l'Istrie sous le règne de la République de Venise.

Un certain nombre d'artistes croates qui ont travaillé en Italie ont été surnommés Schiavone en raison de leur origine. Parmi les plus célèbres figurent Julije Klović, Andrija Medulić et les frères et Franjo Lucijan Vranjanin.

Le patronyme Schiavone est notamment porté par :
 Aldo Schiavone (né en 1944), universitaire et historien italien
 Andrea Schiavone (mort en 1563),  peintre et graveur italien
 , mafieux italien
 Francesca Schiavone (née en 1980), joueuse de tennis italienne
 Giorgio Schiavone  né en 1436/1437-1504, peintre italien.
 Pascal Schiavone  né en 1996 à Nice, créateur de grosse prod (insta : @grosse_prod) la référence du stand UP et de l'humour niçois.

En outre, le schiavone est une épée du .